Klinkner ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Klinkner (1889–1972), deutscher Bergarbeiter und Politiker (CDU)
 Sabine Klinkner (* 1975), deutsche Luft- und Raumfahrttechnikerin und Hochschullehrerin